Фаик (: «превосходный») — имя арабского происхождения. Известные носители:

 Фаик ал-Хасса — полководец и государственный деятель Государства Саманидов конца X века.
 Ахмед Фаик-паша — турецкий военачальник середины XIX века, участник Крымской и русско-турецкой войн.
 Омар Фаик Неманзаде — азербайджанский просветитель и педагог XIX — начала XX вв.
 Саид Фаик — турецкий писатель первой половины XX века.
 Али Фаик — турецкий поэт и политик второй половины XX века.